15. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się w dniach 24–25 stycznia 1998 w Oberstdorfie na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze K-185. Klasyfikacja końcowa tych mistrzostw powstała po zsumowaniu punktów (za oceny za styl od sędziów i odległość) za skoki w dwóch konkursach Pucharu Świata zaliczanych zarówno do 
klasyfikacji lotów narciarskich, jak i generalnej.

Zwycięzcą mistrzostw został Kazuyoshi Funaki, otrzymując 18 maksymalnych 20-punktowych not sędziowskich na 20 możliwych). Drugi był Sven Hannawald, a na trzecim stopniu podium uplasował się Dieter Thoma.

Reprezentanci Polski nie startowali.

Wyniki 
Konkurs indywidualny na skoczni K-185 (24-25.01.1998)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie skokinarciarskie.pl

1998 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Sport w Oberstdorfie
1998 w Niemczech
Skoki narciarskie w Niemczech